Ірга:

 Ірга або садова ірга (Amelanchier) — рід рослин родини розові (Rosaceae), листопадний кущ або невелике дерево.
 Кизильник або ірга (Cotoneaster) — рід чагарників або невеликих дерев родини розові (Rosaceae).

Примітки